Żelazno peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Żelazno, un village du powiat de Kościan ;
 Żelazno, un village du powiat de Piła.

 dans d'autres voïvodies :
 Żelazno, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Żelazno, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.